Le relativisme est une notion philosophique liée à la relativité qui peut se manifester sous différentes formes, dans différents secteurs de la pensée humaine. On peut ainsi parler de :

relativisme culturel
relativisme épistémologique, (voir aussi Constructivisme (épistémologie))
relativisme moral
relativisme politique

Voir aussi
relativiste